Rauhkopf oder Raukopf bezeichnet

 zwei Pilzarten der Untergattung Rauköpfe
Orangefuchsiger Raukopf
Spitzgebuckelter Raukopf

 verschiedene Berge in den Alpen, darunter
Rauhkopf (Venedigergruppe), 3070 m
Rauhkopf (Mangfallgebirge), 1689 m

 die Erhebung Raukopf (Mandern) (524 m) im Schwarzwälder Hochwald